

Patronyme 

  (1700-1753), compositeur français ;
 Henri Grenet (1908-1995), personnalité politique française ;
 Jean Grenet (1939-2021), son fils, personnalité politique française ;
 Janine Grenet, actrice et chanteuse française ;
 François Grenet (1975-), footballeur français.

Toponyme 

 Meslay-le-Grenet, commune française d'Eure-et-Loir.

Hydronyme 

 Le Grenet est un ruisseau de Suisse situé sur la canton de Vaud.
Homonymie d'hydronyme

Patronyme français